Флаг Бобро́вского муниципального района Воронежской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 29 апреля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6327.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух частей, разделённых белой диагональной нисходящей волнистой полосой: зелёной — вверху и малиновой — внизу. В зелёной части изображены подгрызенное упавшее дерево и бобр, в малиновой части — скачущий конь выполненные жёлтым и оранжевым цветами».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и природные особенности Бобровского муниципального района.

Белая волнистая полоса символизирует реку Битюг, протекающую по территории района. Первоначально поселения были расположены по берегам реки, образуя Битюгскую дворцовую волость, созданную в 1708 году по указу Петра I.

Подточенное бобром дерево — аллегория лесного богатства, используемого на благо местных жителей. Фигура бобра заимствована из исторического герба районного центра — города Боброва, и делает флаг района гласным. Преемственность символики города и района подчёркивает общность истории и интересов двух муниципальных образований.

На территории района сохранились и действуют два конных завода, основанные графом А. Г. Орловом-Чесменским в конце XVIII века — Хреновской и Чесменский. Именно здесь была выведена знаменитая на весь мир порода лошадей «Орловская рысистая». Данное обстоятельство отражено на флаге фигурой скачущего коня.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, великодушия.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Малиновый цвет (пурпур) — символ славы, власти, благородства, величия.

Примечания 

Флаги с изображением лошади
Флаги с изображением бобра